Erik Nevdal Mjelde, mais conhecido como  Erik Mjelde (Bergen, 6 de março de 1984) é um futebolista norueguês que atua como meia. Atualmente, joga pelo Lillestrøm Sportsklubb .

Futebolistas da Noruega
Futebolistas do Sandefjord Fotball